Сан Хуан де Ариба има више значења:

 Сан Хуан де Ариба, Виверос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де Ариба, Позо Уно (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Ариба (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де Ариба (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де Ариба (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику